Schwaderer ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Schwaderer (1863–1955), württembergischer Oberamtmann
 Carla Schwaderer (* 1991), deutsche Jugenddarstellerin